Еліксир — недозована рідка лікарська форма

Також Elixir може значити:

 Elixir — мова програмування
 «Elixir» — британський музичний гурт (1983—2012)
 «Elixir» — австралійський музичний гурт (1997 —)